Кабриоле́т () — лёгкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей / легковой автомобиль с откидывающимся верхом.
 «Кабриолет» — песня композитора Гари Голда на стихи Ильи Резника, написанная специально для Любови Успенской.
 «Кабриолет» — песня группы «Ленинград».
 «Кабриолет» — музыкальная группа, основанная Александром Марцинкевичем в 1994 году.